

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Coleman – ghiacciaio sulla costa di Hobbs
 Stati Uniti d'America
 Coleman – città della Contea di Sumter, Florida
 Coleman – città della Contea di Randolph, Georgia
 Coleman – città della Contea di Midland, Michigan
 Coleman – capoluogo della Contea di Coleman, Texas										
 Coleman – villaggio della Contea di Marinette, Wisconsin

Onomastica
 Coleman – forma inglese e irlandese del nome proprio di persona Colmano

Persone